Anabel Medina Garrigues og Alicja Rosolska var forsvarende mester, men Medina Garrigues valgte ikke at deltage, da hun deltog i Estoril Open i sted for.

Rosolska deltog sammen med Akgul Amanmuradova, men de tabte i første runde til Katalin Marosi og Anna Tatishvili.

Janette Husárová og Magdaléna Rybáriková vandt finalen over Eva Birnerová og Michaëlla Krajicek 6–4, 6–2.

Seedning

  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (Kvartfinale)

  Marina Erakovic /  Elena Vesnina (Kvartfinale)

<li>  Akgul Amanmuradova /  Alicja Rosolska ''(Første runde)

<li>  Chan Hao-ching /  Rika Fujiwara ''(Kvartfinale)

Kampe

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3

| RD1=Første runde

| RD2=Kvartfinale

| RD3=Semifinale

| RD4=Finale

| RD1-seed01=1

| RD1-team01= N Grandin  V Uhlířová

| RD1-score01-1=6

| RD1-score01-2=6

| RD1-score01-3= 

| RD1-seed02= 

| RD1-team02= D Jeflea  S Lefèvre

| RD1-score02-1=1

| RD1-score02-2=3

| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 

| RD1-team03= K Mladenovic  K Pervak

| RD1-score03-1=5

| RD1-score03-2=6

| RD1-score03-3=[7]

| RD1-seed04= 

| RD1-team04= E Birnerová  M Krajicek

| RD1-score04-1=7

| RD1-score04-2=1

| RD1-score04-3=[10]

| RD1-seed05=4

| RD1-team05= H-c Chan  R Fujiwara

| RD1-score05-1=w/o

| RD1-score05-2= 

| RD1-score05-3= 

| RD1-seed06=WC

| RD1-team06= G Arn  T Babos

| RD1-score06-1= 

| RD1-score06-2= 

| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 

| RD1-team07= I-C Begu  M Minella

| RD1-score07-1=2

| RD1-score07-2=6

| RD1-score07-3=[10]

| RD1-seed08= 

| RD1-team08= M Jugić-Salkić  S Klemenschits

| RD1-score08-1=6

| RD1-score08-2=2

| RD1-score08-3=[7]

| RD1-seed09= 

| RD1-team09= E Hrdinová  A Keothavong

| RD1-score09-1=2

| RD1-score09-2=3

| RD1-score09-3= 

| RD1-seed10= 

| RD1-team10= L Dekmeijere  M Kondratieva

| RD1-score10-1=6

| RD1-score10-2=6

| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 

| RD1-team11= K Marosi  A Tatishvili

| RD1-score11-1=7

| RD1-score11-2=77

| RD1-score11-3= 

| RD1-seed12=3

| RD1-team12=

| RD1-score12-1=5

| RD1-score12-2=65

| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 

| RD1-team13= S-w Hsieh  S-y Hsieh

| RD1-score13-1=77

| RD1-score13-2=2

| RD1-score13-3=[5]

| RD1-seed14= 

| RD1-team14= J Husárová  M Rybáriková

| RD1-score14-1=65

| RD1-score14-2=6

| RD1-score14-3=[10]

| RD1-seed15= 

| RD1-team15= M Czink  R-L Jani

| RD1-score15-1=1

| RD1-score15-2=4

| RD1-score15-3= 

| RD1-seed16=2

| RD1-team16= M Erakovic  E Vesnina

| RD1-score16-1=6

| RD1-score16-2=6

| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1

| RD2-team01= N Grandin  V Uhlířová

| RD2-score01-1=1

| RD2-score01-2=2

| RD2-score01-3= 

| RD2-seed02= 

| RD2-team02= E Birnerová  M Krajicek

| RD2-score02-1=6

| RD2-score02-2=6

| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=4

| RD2-team03= H-c Chan  R Fujiwara

| RD2-score03-1=4

| RD2-score03-2=6

| RD2-score03-3=[6]

| RD2-seed04= 

| RD2-team04= I-C Begu  M Minella

| RD2-score04-1=6

| RD2-score04-2=3

| RD2-score04-3=[10]

| RD2-seed05= 

| RD2-team05=

| RD2-score05-1=6

| RD2-score05-2=0

| RD2-score05-3=[3]

| RD2-seed06=  

| RD2-team06= K Marosi  A Tatishvili

| RD2-score06-1=4

| RD2-score06-2=6

| RD2-score06-3=[10]

| RD2-seed07= 

| RD2-team07= J Husárová  M Rybáriková

| RD2-score07-1=3

| RD2-score07-2= 

| RD2-score07-3= 

| RD2-seed08=2

| RD2-team08= M Erakovic  E Vesnina

| RD2-score08-1=4r

| RD2-score08-2= 

| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 

| RD3-team01= E Birnerová  M Krajicek

| RD3-score01-1=6

| RD3-score01-2=6

| RD3-score01-3= 

| RD3-seed02= 

| RD3-team02= I-C Begu  M Minella

| RD3-score02-1=0

| RD3-score02-2=3

| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 

| RD3-team03= K Marosi  A Tatishvili

| RD3-score03-1=63

| RD3-score03-2='''6

| RD3-score03-3=[6]

| RD3-seed04= 

| RD3-team04=

Referencer

 Main Draw

WTA Tour 2012